Liberatori – gruppo di supercriminali dei fumetti Marvel Comics
Fabio Liberatori – musicista e compositore italiano
Perla Liberatori – attrice, doppiatrice e direttrice del doppiaggio italiana